Ры́жиков — русская фамилия.

Известные носители 
 Рыжиков, Александр Александрович (1960—2000) — Герой Российской Федерации.
 Рыжиков, Анатолий Васильевич (1920—2000) — Герой Советского Союза.
 Рыжиков, Валерий Николаевич (1946—2020) — советский и российский химик.
 Рыжиков, Владимир Дмитриевич (1910-е — конец 1990-х) — советский музыкальный редактор.
 Рыжиков, Ефим Васильевич (1899—1968) — генерал-лейтенант.
 Рыжиков, Иван Анатольевич (род. 1974) — российский актёр.
 Рыжиков, Иосиф Иванович (1893—1979) — советский партийный и государственный деятель.
 Рыжиков, Константин Минаевич (1912—1983) — советский гельминтолог.
 Рыжиков, Михаил Петрович (1918—1994) — полный кавалер ордена Славы.
 

 Рыжикова (Ярощук), Анна Васильевна (род. 1989) — украинская легкоатлетка.
 Рыжикова, Елена Сергеевна (род. 1988) — российская футболистка.

См. также 
 Рыжик
 Рыжиково
 Рыжков